Колбчанский сельский Совет — сельский Совет на территории Кличевского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 15 населённых пунктов:
 Веленик — деревня.
 Ганаратово — деревня.
 Закутский Дворок — деревня.
 Закутье — деревня.
 Колбча — агрогородок.
 Колбчанская Слободка — деревня.
 Красный Лес — деревня.
 Кутин — деревня.
 Липница — деревня.
 Новые Максимовичи — агрогородок.
 Новые Наборки — деревня.
 Палом — деревня.
 Репище — деревня.
 Старые Максимовичи — деревня.
 Старые Наборки — деревня.

См. также 
 Кличевский район

Примечания

Ссылки 
 Кличевский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Кличевского района